Algéria jelenleg 48 tartományra  (vilaja) van felosztva. Az ország további tagolása: 548 járás (daira) és 1541 község (baladíja, franciául: commune).

1974-1983 

A 15 départments 31 tartományból állt:

1 Adrar
2 Chlef
3 Laghouat
4 Oum el-Bouaghi
5 Batna
6 Béjaïa
7 Biskra
8 Béchar
9 Blida
10 Bouira
11 Tamanghasset
12 Tébessa
13 Tlemcen
14 Tiaret
15 Tizi Ouzou
16 Algiers
17 Djelfa
18 Jijel
19 Sétif
20 Saïda
21 Skikda
22 Sidi Bel Abbes
23 Annaba
24 Guelma
25 Constantine
26 Médéa
27 Mostaganem
28 M'Sila
29 Mascara
30 Ouargla
31 Oran

1957-1974 

Közvetlenül a függetlenség elnyerése után, Algéria megtartotta a 15 volt francia megyét, de átnevezte vilaja-ra (tartományok). 1968-ban a legtöbb névváltozáson esett át:
 9A-Alger (Algiers)
 9C-Annaba (régebben: Bône)
 9B-Batna
 9D-Constantine
 9H-Orléansville (régebben: El Asnam, most Chlef)
 8A-El Wahat (jelenleg: Ouargla, korábban Oasis)
 9E-Médéa
 9F-Mostaganem
 9G-Oran
 9R-Saïda
 8B-Saoura (jelenleg: Béchar)
 9J-Sétif
 9K-Tiaret
 9L-Tizi-Ouzou
 9M-Tlemcen

1954-1962 
Az algériai függetlenségi háborúban, az FLN által elfogadott szervezeti rendszer 6 vilaját különböztetett meg:
Aurès
Constantine
Kabylie
Algiers
Oran
Sahara

Jegyzetek 

Algéria tartományai